Le terme corselet peut renvoyer :
 au corselet, habit féminin.
 au prothorax, élément d'anatomie chez les insectes, parfois appelé .
 au linothorax, sorte d'armure de la Grèce antique, parfois appelé .
 Dans le domaine militaire, le corselet était une arme défensive qui quelque temps a fait partie de l'armement d'uniforme, et qui était à l'épreuve des balles.